Fernando Santos Costa (1899–1982) – portugalski wojskowy i polityk
 Fernando Teixeira dos Santos (ur. 1951) – portugalski ekonomista, nauczyciel akademicki i polityk
 Fernando da Piedade Dias dos Santos (ur. 1952) – angolski polityk, premier, wiceprezydent
 Fernando Castro Santos (ur. 1952) – hiszpański piłkarz i trener
 Fernando Santos (ur. 1954) – portugalski piłkarz i trener
 Fernando Santos (ur. 1990) – brazylijski piłkarz